Marjolin ist der Familienname von:

 Jean-Nicolas Marjolin (1780–1850), französischer Chirurg und Pathologe
 René Marjolin (1812–1895), französischer Mediziner
 Robert Marjolin (1911–1986), französischer Europapolitiker